Varios conquistadores españoles llevaron el nombre de Alonso de Vera y Aragón:

 Alonso de Vera y Aragón y Calderón, apodado Cara de Perro por su gesto hosco, fundador de Concepción del Bermejo; hijo de Rodrigo de Vera y Aragón y Torres, y sobrino del adelantado Juan Torres de Vera y Aragón.
 Alonso de Vera y Aragón, apodado el Tupí, uno de los fundadores de Corrientes; primo hermano de aquellos e hijo de Pedro de Vera y Aragón y Torres.
 Alonso de Vera y Aragón y Hoces, primo hermano de este último, hijo de Carlos de Vera y Aragón y Torres y de María de Hoces.
 Pedro de Vera y Aragón y Ardiles, hijo del general Alonso de Vera y Hoces y de Mariana de Ardiles, y descendiente en segunda generación de los precedentes.
 El general Alonso de Vera y Aragón y Ardiles, hermano menor del anterior, hijo del general Alonso de Vera y Hoces y de Mariana de Ardiles, y descendiente en segunda generación de los precedentes.